Мемишевич — фамилия.

 Мемишевич, Дамир (род. 1984) — боснийский футболист.
 Мемишевич, Рефик (1958—2004) — югославский борец греко-римского стиля, призёр Олимпийских игр, чемпион мира.